Малинский район Житомирской области
 Малинский район Московской области — существовал с 1929 по 1957 год, в РСФСР